Чемпионат России по греко-римской борьбе 2009 года прошёл в Краснодаре 18—22 июня.

Медалисты

Ссылки 
 

Июнь 2009 года
Чемпионаты России в 2009 году
Чемпионаты России по греко-римской борьбе
Спортивные соревнования в Краснодаре
2009 год в борьбе
2009 год в Краснодарском крае